Die Abkürzung SXS steht für:

 Sunexpress, eine türkische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

SxS bezeichnet:

 SxS, einen Speichermedien-Standard

SXS